Néère, également Neaera (grec ancien: Νέαιρα) ou Neaira, est le nom de plusieurs personnages féminins dans la mythologie grecque.

 Néère, une Océanide.
 Néère, une nymphe du Mont Sipylos en Lydie, mère de Dresaeus par Theiodamas.
 Néère, mère d'Évadné par Strymon.
 Néère, une nymphe de Thrinacie, mère de Lampétie et Phaéthuse  par Helios.
 Néère, une fille de Pereus, mère d'Augé, Céphée et Lycurgue par Aléos. Dans une autre version, elle épouse Autolycos.
 Néère, une nymphe qui devint la mère d'Aegle (ou Aigle) par Zeus.
 Néère, une fille d'Autolycus, mère d'Hippothous, qui se tuera éventuellement après avoir appris la mort de son fils.
 Néère, Neaera ou Neera, une des Néréides et selon certains auteurs la mère d'Absyrtus par Éétès.
 Néère, une des Niobides.
 Néère de Lemnos, une amie d'Eurynome sous l'apparence de laquelle Pheme vient pour avertir Eurynome de l'infidelité de son mari.
 Néère, amante de Xanthus (Scamander).
 Néère, peut-être la mère de Triptolème par Céléos.

Notes 

Nymphe
Néréide
Océanide